Virga steht für:

 lateinischer Name des Bischofsstabs, siehe Krummstab
 ein Fallstreifen bei Wolken, siehe Virga (Wolke)
 Virga, eine Neume, siehe Neume #Grundneumen

Virga ist der Name folgender Orte:
 Virga (Lettland), eine lettische Gemeinde

Virga ist der Familienname folgender Personen:
 Albertin de Virga (15. Jahrhundert), Autor der De-Virga-Weltkarte
 Valerio Virga (* 1986), italienischer Fußballspieler
 Vincenzo Virga (20. Jahrhundert), italienischer Mafioso